Eole (motorfietsmerk), uit België
 Eole (automerk), uit Frankrijk
 Ader Éole, een door stoomkracht aangedreven Frans vliegtuig uit 1890
 Est Ouest Liasion Express, projectnaam van de RER E in Parijs